Villa Bisonó kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Bisonó (kommun i Dominikanska republiken), Santiago, 
 Villa Bisonó (ort i Dominikanska republiken), Santiago,